Giovanni I (II) di Alessandria  – patriarca di Alessandria dal 496 al 505, I per i copti (miafisiti) e II per i cattolici e gli ortodossi
 Giovanni II (III) di Alessandria  – patriarca di Alessandria dal 505 al 516, II per i copti (miafisiti) e III per i cattolici e gli ortodossi